Pacispora är ett släkte av svampar. Pacispora ingår i familjen Pacisporaceae, ordningen Diversisporales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Pacispora